Banyubang (Grabagan)
 Banyubang (Solokuro)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing